Hechelgraben ist ein geographischer Name:

 Hechelgraben (Schuttertal), Einzelhof im zentralen Gemeindeteil von Schuttertal, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

 Hechelgraben (Urschlauer Achen), linker Zufluss der Urschlauer Achen bei Urschlau, Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Hechelbach
 Hechelsgraben, linker Zufluss und längster Quellast des Kühruhgrabens in Aschaffenburg, Landkreis Aschaffenburg, Bayern